Ranucci ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Ranucci (1954–1976), französischer hingerichteter vermutlicher Mörder
 Giuseppe Ranucci, italienischer Maler 
 Sante Ranucci (* 1933), italienischer Radrennfahrer